Jurisch steht für:

 Jurisch (Unternehmen), ein deutsches Unternehmen aus dem Kraftfahrzeugbereich

Jurisch ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Veruschka Jurisch (* 1972), deutsche Politikerin (FDP)
 Armin Jurisch (* 1965), deutscher Kunstradfahrer
 Carl Jurisch (* 1904; † 15. April 1967), deutscher Motorradsportler, Konstrukteur und Unternehmensgründer, siehe Jurisch (Unternehmen) 
 Walter Jurisch (1931–2010), jüngster Verurteilter in den Waldheim-Prozessen
Siehe auch:
 Juritsch